El nombre japonés Haruna puede referirse a:

 Haruna, una ciudad de la Prefectura de Gunma, en Japón.
 Monte Haruna, un volcán activo del Este de Honshū, en Japón.
 Lago Haruna, un lago en la caldera volcánica del Monte Haruna.
 Túnel Haruna, túnel ferroviario de 15.350 metros para shinkansen, finalizado en 1982. 
 Haruna, un acorazado de la Armada Imperial Japonesa, nombrado en honor al volcán.
 Clase Haruna, clase de destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón.
 Haruna (DDH-141), destructor líder de la clase homónima.
 Haruna Hosoya, atleta.
 Haruna Ikezawa, seiyū.
 Haruna, la villana de Tenchi Muyo in Love 2 (Tenchi Forever!).
 Haruna Sakurada (Patricia Haruna), personaje del anime Sailor Moon.
 Haruna Saotome, personaje de Mahō Sensei Negima.
 Haruna Sairenji personaje de To Love-Ru.
 Haruna Matsuo, instructor de Iaidō.
 Haruna Miyake, compositor japonés.